

Patronymes 
Privalov (masculin ; ) ou Privalova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Privalov (1933-2021), biathlète soviétique
 Irina Privalova (1968-), athlète russe, spécialiste du sprint

Patronyme russe